Кучар:

 Кучар (или Куча) — оазис в округе Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, административный центр уезда Куча.
 Кучар (или Куча) — древнее буддийское государство, протягивавшееся вдоль северной кромки пустыни Такла-Макан по северному маршруту Великого шёлкового пути между Карашаром к востоку и Аксу к западу.

Персоналии 
 Кучар, Айзик Евелевич (настоящее имя А́йзик Е́велевич Ку́чар; 1910—1996) — советский драматург, киносценарист, критик, член Союза писателей СССР.
 Кучар, Теодор (настоящая фамилия Кухар; род. 1960) — американский музыкант и дирижёр.
 Кучар, Мэтт (род. 1978) — американский гольфист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2016 года.
 Кучар, Феликс Айзикович (1936—2009) — советский кинооператор.